Reuss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolph Reuss
 August Emanuel von Reuss
 Albert Franz Theodor Reuss